Lisbon es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Lisbon (condado de Juneau, Wisconsin).
  Lisbon (condado de Waukesha, Wisconsin).